Drais ist

 Mainz-Drais, ein Stadtteil von Mainz

Drais ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Drais (1798–1883), badischer Oberforstmeister, später Benediktiner; Sohn von Friedrich Heinrich Georg von Drais
 Friedrich Heinrich Georg von Drais (1758–1833), badischer Oberforstmeister   
 Karl von Drais (1785–1851), deutscher Erfinder; Sohn von Karl Wilhelm Ludwig Friedrich Drais Freiherr von Sauerbronn
 Karl Wilhelm Ludwig Friedrich Drais Freiherr von Sauerbronn (1755–1830), badischer Hofkommissar

Siehe auch: Dreis (Begriffsklärung), Trais, Treis